Can Llobet (Sant Cebrià de Vallalta), masia de Sant Cebrià de Vallalta
 Can Llobet (Sant Cugat del Vallès), masia de Sant Cugat del Vallès
 Can Llobet (Santa Perpètua de Mogoda), masia de Santa Perpètua de Mogoda
 Can Llobet (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), masia del Baix Empordà
 Can Llobet (Aiguaviva), masia d'Aiguaviva
 Can Llobet (Sant Quirze del Vallès), masia de Sant Quirze del Vallès
 Can Llobet (Vilobí d'Onyar), masia de Vilobí d'Onyar
 Can Llobet (Palau-saverdera), masia de Palau-saverdera
 Can Llobet (Montcada i Reixac), masia de Montcada i Reixac
 Can Llobet (Vilademuls), masia del Pla de l'Estany